Чла:

 Чла — река в Ставропольском крае. Принадлежит к бассейну реки Егорлык и является правым притоком Ташлы.
 Чла — малая река в Ста́врополе.